Commento (informatica)
 Percorso
 Divisione intera

Pagine correlate 
 Barra obliqua
 Barra rovesciata